Las Vírgenes Violadoras es una banda de punk y new wave ecuatoriana. La banda se agrupó en 2006. Su género es variante entre los antes mencionados, con temas que tienen mezcla electrónica de minimal wave synth electro pop, y su música también está inspirada en el rock de la década de 1980, abordando temas de desamor y tragedias. Los miembros de la banda están conformados por Sor Bete (vocalista-guitarra), Sor Dita (bajo) y Sor Presa (batería), que lucen atuendos de disfraces, donde el vocalista viste de novia con peluca rubia y gafas oscuras, y uno de los dos integrantes una máscara blanca con cuernos rojos. En 2011 se unieron a la banda dos intgrantes más, Sor Round (teclados y coros) y Sor Prendedor (guitarra).

La banda nació como un reclamo por los abusos que reciben las mujeres, originándose en 2006, siendo inicialmente tres integrantes conformados por un hombre y dos mujeres, Sor Bete, Sor Línea y Sor Rita respectivamente. Con el pasar de los años las mujeres abandonaron el grupo y se unieron en reemplazo dos hombres, Sor Dita y Sor Presa, y finalmente se unieron dos integrantes hombres, Sor Round y Sor Prendedor. Se caracterizan también por ser estridentes, descarados, y se autodenominan con su lema "punk del futuro".

Los álbumes musicales de la son Internadas en Huigra, Dios en tu Constituyente, Canciones de amor podrido y sin esperanza y Lado V. Entre sus temas musicales se encuentran Dilema Anal, Aquelarre, Calle de fuego azul, Maldito demonio, Mi pedo en tu boca, Violación en una clase de mecanografía, Rojo chokolate, Monstruo de los Andes, Si la vida te apesta, Violador, Lorena no Bobbit, Masoquista, El abogado samaritano, Tu sonrisa me ciega, Quiero ser una virgen violadora, Manzana podrida llena de miel, Ziego, Cocoon, Envenenemos las aguas del planeta, Si te casas conmigo eres puta, Te amo siempre, EMO-rragia, entre otros.

La banda tuvo una aparición en la película Sin otoño, sin primavera de Iván Mora, donde interpretaban su sencillo Ziego en un bar, donde el personaje de Sofía descubre la realidad de su novio.

Enlaces externos
http://www.ppelverdadero.com.ec/index.php/especial/item/virgenes-violadoras.html
http://www.eluniverso.com/2010/03/03/1/1378/nuevo-disco-virgenes-violadoras-temas-oscuros.html
http://www.elcomercio.com/entretenimiento/Virgenes-Violadoras-rostros_0_638336333.html
https://web.archive.org/web/20120117064331/http://telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo
https://web.archive.org/web/20120824140928/http://www.comunidadinconfesable.com/2010/12/virgenes-violadoras-canciones-de-amor-podrido-y-sin-esperanzas/
http://www.expresiones.ec/ediciones/2012/06/29/musica/cadaver-exquisito-junto-a-las-virgenes-violadoras/
http://www.eluniverso.com/2011/11/26/1/1378/virgenes-violadoras-festejo.html

http://www.ppelverdadero.com.ec/index.php/especial/item/las-virgenes-violadoras-celebran-cinco-anos-de-horror-auditivo.html
http://www.elcomercio.com.ec/tendencias/entretenimiento/filmes-nacionales-suenan-a-rock.html

Grupos de música de Ecuador
Grupos de rock de Ecuador
Grupos de punk rock de Ecuador